Regierung de Smet de Naeyer steht für folgende Regierungen Belgiens:

 Regierung de Smet de Naeyer I (25. Februar 1896 – 24. Januar 1899)
 Regierung de Smet de Naeyer II (5. August 1899 – 2. Mai 1907)